Солан:

 Солан — город и муниципальная корпорация в округе Солан в индийском штате Химачал-Прадеш.
 Солан — один из двенадцати округов в индийском штате Химачал-Прадеш.